Pánfilo puede referirse a:

Adjetivo
 Tonto, cándido, bobalicón, Bobo; en especial, excesivamente ingenuo, tardo en el obrar.

Nombre
 Pánfilo (nombre), del latín Pamphĭlus, y este del griego panfilos πάμφιλος ("bondadoso").
 Pánfilo (mitología), hijo de Egimio, rey de los dorios del Pindo, que invadió el Peloponeso con los heráclidas.
 Panfilios eran los pertenecientes a la tribu de Sición que tenían a Pánfilo como su fundador o héroe epónimo.
 Pánfilo de Anfípolis, pintor de la escuela de Sición, 
 Pánfilo de Alejandría, gramático del , de la escuela de Aristarco de Samotracia.
 Pánfilo de Cesarea, santo, creador de la biblioteca de Cesarea a finales del  y mártir con otros 12 compañeros cristianos el 16 de febrero del año 309.
 Pánfilo de Roma, mártir y santo, cuya fiesta es el 21 de septiembre.
 Pánfilo de Capua (-409), santo, obispo de Capua (385-409), cuya fiesta es el 7 de septiembre.
 Pánfilo el Teólogo, 
 Pánfilo de Sulmona (-700), santo, obispo de Sulmona, cuya fiesta es el 28 de abril.
 Catedral de Sulmona o de San Pánfilo, dedicada a la advocación de San Pánfilo de Sulmona
 Panfilo Castaldi, impresor italiano, .
 Pánfilo Sasso, humanista italiano, finales del  y comienzos del XVI.
 Pánfilo de Narváez, conquistador español en América, finales del  y comienzos del XVI.
 Panfilo Nuvolone, pintor barroco italiano, primera mitad del .
 Pánfilo Natera, militar y político mexicano, primera mitad del .

Alias
 Juan Carlos González Marco, alias Pánfilo, encarcelado en 2009 en La Habana tras decir frente a una cámara que en Cuba hay hambre.
 Un personaje humorístico interpretado por el comediante cubano Luis Daniel Silva.

Apellido
Francesco Panfilo (1942-), clérigo de origen italiano, obispo de Alotau-Sideia (200-2011) y arzobispo de Rabaul (desde 2011)

Topónimos y gentilicios
Panfilios eran los pertenecientes a la tribu de Sición (ciudad griega, al norte del Peloponeso) que tenían a Pánfilo como su fundador o héroe epónimo.
Panfilia, provincia romana en la costa sur de Asia Menor.
Pánfilo (dialecto), dialecto poco documentado y aislado del griego antiguo (600 a 330 a. de C.) que se habló en la costa sur de Asia Menor.
Varios subtipos de letras griegas:
Variante pánfila de la digramma
Variante pánfila de la sampi
Saint-Pamphile, localidad canadiense
General Pánfilo Natera (municipio), localidad mexicana

Biónimos
Varias especies de mariposas:
Pamphila morantii, también llamada Pamphila ranoha, Pamphila icteritia y Parosmodes morantii
Pamphila erinnys, también llamada Artitropa erinnys
Pamphilia, género de plantas fanerógamas

Títulos de obras y personajes de ficción

 El protagonista de la comedia Epitrépontes, de Menandro.
 Varios personajes de las obras de Terencio.
La descripción de la violación de Pánfila en Eunuchus es uno de los pasajes más eróticos del teatro latino
 Pamphilus, comedia elegíaca anónima escrita en latín en el .
 Uno de los personajes del Decamerón.
 La protagonista de la tragedia Filostrato y Pánfila, de Antonio Cammelli
 Pánfilo Ganso, personaje de Disney.
 Pánfilo Apurascachas, personaje de radio y televisión en El Salvador.

Embarcaciones
Panfil, barco de remos de la familia de la galera
Yate (el nombre de este tipo de embarcación en italiano es panfilo)

Notas

Enlaces externos